Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 2000 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Maks Mirny (Qualificato)
 Gianluca Pozzi (Qualificato)
 Thomas Johansson (Qualificato)
 Sláva Doseděl (Qualificato)

 Assente
 Alexander Popp (ultimo turno)
 Julien Boutter (primo turno)
 Cyril Saulnier (ultimo turno)

Qualificati 

 Maks Mirny
 Gianluca Pozzi

 Thomas Johansson
 Sláva Doseděl

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2000
ATP Tour 2000